Ді́ксон () може означати прізвище або топонім.

Прізвище 

 Аліша Діксон (;  1978) — британська співачка.
 Бен Діксон (, справжнє ім'я Гарольд Діксон, ;  1934) — американський джазовий музикант, ударник.
 Білл Діксон (; 1925—2010) — американський музикант, композитор, художник і педагог.
 Вікі Діксон (;  1959) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Віллі Діксон (; 1915—1992) — американський блюзовий музикант.
 Вільям Діксон (; 1860—1935) — продюсер, оператор, режисер, актор німого кіно.
 Гордон Діксон (; 1923—2001) — канадсько-американський письменник-фантаст.
 Даймонд Діксон (;  1992) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Девід Діксон (;  1947) — британський актор і сценарист.
 Джеймс Діксон (; 1738—1822) — шотландський ботанік та міколог.
 Джордж Діксон (;1870—1908) — американський боксер.
 Дугал Діксон (;  1947) — британський письменник і популяризатор науки.
 Єва Діксон (; 1905—1938) — шведська мандрівниця, автолюбителька, авіаторка.
 Керрі Діксон (;  1961) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Лі Діксон (;  1964) — англійський футболіст, що грав на позиції правого захисника.
 Патрік Діксон (;  1957) — письменник і бізнес-консультант, футурологю
 Роб Діксон (;  1964) — колишній британський ломус.
 Роберт Діксон (;  1983) — американський баскетболіст.

Топонім

Пік Діксона — гора (3004 м), вершина в Південних Альпах

Діксон — портове селище в Єнісейській затоці Карського моря (Росія).
 Діксон — російський острів у Карському морі.

Діксон — округ (графство) у штаті Теннессі.
 Діксон — округ (графство) у штаті Небраска.
 Діксон — місто, штат Оклахома
 Діксон — місто, штат Теннессі

 Діксон — місто, штат Каліфорнія
 Діксон — місто, штат Іллінойс
 Діксон — місто, штат Айова
 Діксон — місто, штат Кентуккі
 Діксон — місто, штат Міссурі
 Діксон — місто, штат Вайомінг
 Діксон — селище, штат Небраска
 Діксон — переписна місцевість, штат Монтана
 Діксон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Інше 
 11833 Діксон (11833 Dixon) — астероїд головного поясу, відкритий 13 вересня 1985 року.